FM bezeichnet:
 Bahnstrecke Bellinzona–Mesocco (ital. ), eine meterspurige Schmalspurbahn in der Schweiz
 Frequenzmodulation, ein Modulationsverfahren in der Nachrichtentechnik
 Digitale Frequenzmodulation, Speicherverfahren auf magnetischen Datenträgern in der Informationstechnik
 FM-Synthese, Klangerzeugung mittels Frequenzmodulation
 FM-Zeitschrift, deutsche Zeitschrift für SS-Fördermitglieder
 Facilitymanagement, eine Managementdisziplin
 Factory Mutual, eine Zertifizierungsorganisation für die USA
 Sammelbegriff für Feuerwehrmänner und -frauen sowie alle Dienstgrade, siehe Dienstgrade der Feuerwehr
 FIDE-Meister, Auszeichnung für Schachspieler 
 Fußball Manager, Computerspiel
 Financial Mail, eine wöchentlich erscheinende Wirtschaftszeitung in Südafrika
 Finanzminister oder Finanzministerium
 Football Manager, Fußballmanager-Simulationen verschiedener Hersteller
 Föderierte Staaten von Mikronesien (ISO-3166-Ländercode)
 Freestyle Motocross
 Fremdzündungs-Mittenkugel-Verfahren, ein Gemischbildungsverfahren für Verbrennungsmotoren
 Frenti-Mudança, eine osttimoresische Partei
 Frequenz Modulation, auf Radiogeräten als Synonym für UKW-Rundfunk
 Frischmasse (z. B. mg/kg FM), Einheit für land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse
 Fruktosemalabsorption, Stoffwechselstörung
 Chargenamt des Fuchsmajors in einer Studentenverbindung
 Funny Movies, von ProSieben gezeigte parodierende Komödien
 Futtermittel
 General Motors FM, eine Version des Jagdflugzeugs Grumman F4F
 Komoren, nach dem ICAO-Code
 Réunion und Madagaskar, nach dem ICAO-Code

FM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Nottingham
 Italien: Provinz Fermo 
 Portugal: Botschaftspersonal
 Schweden: Das Diplomentenkennzeichen für Aserbaidschan, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen
 Tschechien: Frýdek-Místek, deutsch: Friedeck-Mistek (auslaufend)

Fm bezeichnet:
 Fermium, ein chemisches Element 
 f-Moll, die Tonart in der musikalischen Akkordsymbolik 
 Festmeter, war in Deutschland bis 31. Dezember 1977 als Einheit bei errechneten Volumenangaben für Langholz gesetzlich zulässig

fM steht für:
 Femtomolar (10−12 mol/m³). Molar ist eine chemische Laborbezeichnung für die Stoffmengenkonzentration mol/L bzw. mol/dm³ (SI-Längeneinheit)

fm steht für:
 Femtometer, 10−15 Meter (SI-Längeneinheit), ein Billiardstel Meter, ein Billionstel Millimeter
 Festmeter, ein Raummaß für Holz
 Nautischer Faden (Fathom), Maßeinheit der Wassertiefe, insbesondere in der englischsprachigen Schifffahrt
 .fm, die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) der Föderierten Staaten von Mikronesien

FM